Рами́ро II — имя правителей государств, существовавших в Средние века на территории современной Испании:
 Рамиро II (король Леона) (ум. 951) — король Леона в 931—951 годах;
 Рамиро II (король Арагона) (1075—1157) — король Арагона в 1134—1137 годах